

Geografia da Colômbia
 Fredonia (Antioquia)

Geografia dos Estados Unidos da América
 Fredonia (Arizona)
 Fredonia (Biscoe)
 Fredonia (Dacota do Norte)
 Fredonia (Iowa)
 Fredonia (Kansas)
 Fredonia (Kentucky)
 Fredonia (Pensilvânia)
 Fredonia (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos